Le baroque est un style artistique des  et s. Il couvre divers arts :
 la danse baroque
 l'architecture baroque
 la littérature baroque
 la musique baroque
 l'opéra baroque
 la peinture baroque
et donne lieu à des styles spécifiques selon les pays :
 le baroque biélorusse en Biélorussie
 le baroque churrigueresque en Espagne
 le baroque Narichkine en Russie
 le baroque sicilien
 l'art baroque savoyard
 le baroque sibérien en Sibérie
 le baroque ukrainien en Ukraine

Musique 
 la guitare baroque
 le violon baroque
 The English Baroque Soloists, l'Amsterdam Baroque Orchestra, l'orchestre baroque de Venise, l'ensemble baroque de Limoges sont des ensembles spécialisés dans la musique baroque et jouant sur instruments d'époque
 Baroque Bordello est un groupe rock français, actif entre 1981 et 1988

Autres 
 Baroque Works est une organisation criminelle fictive du manga One Piece.
 le baroque est aussi un cépage
  Baroque est un jeu vidéo de rôle.

Voir aussi